Bosque ou mata de castanheiros (Castanea sativa)
Souto Soares — município da Bahia, Brasil

Toponímia de Potugal 
Souto (Telões) — aldeia do concelho de Vila Pouca de Aguiar
Souto (Nespereira) — localidade do concelho de Cinfães
Souto de Escarão — aldeia do concelho de Alijó
Soito da Ruiva — aldeia do concelho de Arganil

Freguesias 
Souto (Penedono)
Soito (Sabugal)
Souto (Terras de Bouro)
Souto da Casa — do concelho do Fundão
Souto de Rebordões — do concelho de Ponte de Lima
Souto de Aguiar da Beira e Valverde
Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar — do concelho de Guimarães
União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa — do concelho de Leiria
Vila Nova de Souto d'El-Rei — do concelho de Lamego

Ex-freguesias 
Souto (Abrantes)
Souto (Arcos de Valdevez)
Souto (Santa Maria da Feira)
Souto de Aguiar da Beira
Souto da Carpalhosa — do concelho de Leiria
Souto de Lafões — do concelho de Oliveira de Frades
Souto da Velha — do concelho de Torre de Moncorvo
Santa Maria de Souto — do concelho de Guimarães

Desambiguações de topônimos